Hohe Straße 6 steht für:

 Hohe Straße 6 (Aschersleben)
 Hohe Straße 6 (Quedlinburg)